Rico, Oskar und die Tieferschatten steht für:

 Rico, Oskar und die Tieferschatten (Roman), Roman von Andreas Steinhöfel (2008)
 Rico, Oskar und die Tieferschatten (Film), deutscher Film von Neele Vollmar (2014)